Ludersdorf ist der Ortsname von:

 Ludersdorf (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Ludersdorf (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Ludersdorf (Gemeinde Gnas), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark